Абонку́р-Жезенку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Географія 

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 60 км на північ від Безансона, 22 км на північний захід від Везуля.

Клімат

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 99 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 242,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Абонкур-Жезенкур на сайті французького Національного інституту географії
 Абонкур-Жезенкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Абонкур-Жезенкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона